Donatien est un prénom masculin qui vient du latin donatus ("donné") et qui a pour féminin Donatienne.

Ce prénom est fêté le 24 mai.

Saints chrétiens 
Voir

Personnalités portant ce prénom 
 Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur de Rochambeau (1725-1807), militaire français qui s'illustre lors de la Guerre d'indépendance des États-Unis puis deviendra maréchal de France.
 Père de Donatien de Rochambeau (1755-1813), général de la Grande Armée de Napoléon Ier.
 Père de Auguste-Philippe Donatien de Vimeur de Rochambeau (1787-1868), militaire et homme politique.
 Jacques-Donatien Le Ray de Chaumont (1726-1803), financier français et Père de la révolution américaine.
 Donatien Alphonse François de Sade, dit Marquis de Sade (1740-1814), écrivain et philosophe français.
 Victor Donatien de Musset-Pathay (1768-1832), un écrivain et haut fonctionnaire français.
 Donatien de Sesmaisons (1781-1842), militaire et homme politique français.
 Donatien Marquis (1789-1881), homme politique français.
 Amédée-Charles-Donatien de Gouvello (1821-1907), diplomate et homme politique français.
 Donatien Frémont (1881-1967), historien canadien.
 Donatien Bouché (1882-1965), marin français champion olympique de voile aux Jeux olympiques d'été de 1928.
 Donatien Laurent (1935-2020), ethnologue français.
 Donatien Mavoungou (1947-2020), chercheur gabonais.
 Donatien Mary (1983- ), illustrateur et auteur français de bande dessinée.
 Donatien Schauly (1985- ), cavalier professionnel.

Patronyme 
 Émile-Bernard Donatien (1887-1955), nom de scène de Émile-Charles-Bernard Wessbecher, acteur et réalisateur.
 David Donatien (1970- ), musicien et producteur.
 Paul Donatien, boxeur camerounais.

Doctrine 
 Donatisme

Références 

Homonymie de prénom